World Domination Tour – trasa koncertowa zespołów Aerosmith i Kiss (2003)
 World Domination Tour – trasa koncertowa zespołu The Pussycat Dolls (2009)